Стандард може да се односи на:

 Стандард, узор, образац
 Стандард (хемија)
 Standard (албум)
 Стандард (Илиноис)
или:
 Отворени стандард